La trenta-quatrena edició de la Copa espanyola d'handbol masculina (anomenada Copa del Rei) es va jugar al Palau d'Esports de la ciutat catalana de Granollers entre l'11 i el 15 de març del 2009.

Hi van participar els vuit primers equips de la classificació de la Lliga ASOBAL 2008/09 al final de la primera volta; entre ells, l'amfitrió, el BM Granollers. La resta de participants van ser: BM Ciudad Real, FC Barcelona, Portland San Antonio, Ademar León, BM Valladolid, CAI BM Aragón i Octavio Pilotes Posada.

Competició 

Copa espanyola d'handbol